Мало Поље може да се односи на:

 Мало Поље (Хан Пијесак), насеље у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ
 Мало Поље (Мостар), насеље у општини Мостар, Федерација БиХ, БиХ
 Мало Поље (Ајдовшчина), насеље у општини Ајдовшчина, Република Словенија
 Мало Поље (Перушић), насеље у општини Перушић, Лика, Република Хрватска